Карпофор может означать:
 Карпофор — удлинённое цветоложе, которое в процессе созревания плода приподнимает его над сохранившимся околоцветником.
 Карпофор (бестиарий) — гладиатор второй половины I века н. э.
 Карпофор и Эксант, Карпофор из Капуи — христианские мученики III-IV веков н. э.